У́лица Алексе́я Толсто́го — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь А. Н. Толстого, русского советского писателя или А. К. Толстого, русского писателя XIX века.

Россия 
 Улица Алексея Толстого — улица в Екатеринбурге.
 Улица Алексея Толстого — улица в Самаре.
 Улица Алексея Толстого — улица в Ставрополе.
 Улица Алексея Толстого — прежнее (в 1941—1994 годах) название улицы Спиридоновка в Москве.

Украина 
 Улица Алексея Толстого — улица в Донецке.